Luigi Dellavedova – calciatore italiano
 Matthew Dellavedova – cestista australiano

Pagine correlate
Della Vedova